Binnenring (Amsterdam)
Ringweg